Sellia steht für die Orte:

 Sellia, ein Ort auf der Insel Kreta in Griechenland
 Sellia (Kalabrien), ein Ort in der Provinz Catanzaro in Italien
 Sellia Marina, ein Ort in der Provinz Catanzaro in Italien